Tapalqué peut désigner :
 Tapalqué, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 Tapalqué,  argentin situé dans la province de Buenos Aires.